Хайминг:

 Хайминг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хайминг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.